Wapen van Waaxens (Noardeast-Fryslân)
 Wapen van Waaxens (Súdwest-Fryslân)